Флориан Сотока (; ) — французский футболист, нападающий «Ланса».

Карьера 
До 23 лет играл за любительскую команду «Нарбонна». Параллельно учился на спортивном факультете университета в Монпелье, также полгода работал в обувной компании дяди. Летом 2013 года перешёл в «Мартиг», следующий сезон начал в «Безье». В январе 2015 года подписал первый профессиональный контракт — с клубом «Монпелье». 27 февраля 2016 года дебютировал в Лиге 1, выйдя на замену на 89-й минуте домашнего матча чемпионата с «Лиллем» (3:0), 28 октября 2015 года сыграл также в гостевом матче Кубка лиги против «Лорьяна» (2:3). Летом 2016 года присоединился к «Греноблю», с которым за два следующих года дважды повышался к классе. В июле 2019 года перешёл в «Ланс». С «Лансом» в 2020 году вышел в Лигу 1. В декабре 2021 года продлил контракт с «Лансом» до 2024 года.

Статистика 

Данные по кубкам за сезоны 2011/12 и 2014/15 могут быть не полными. В сезонах 2006/07—2010/11 Сотока играл за «Нарбонну» на региональном уровне (в шестом дивизионе системе лиг).

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Мартиг»
Игроки ФК «Безье» (2007)
Игроки ФК «Монпелье»
Игроки ФК «Гренобль»
Игроки ФК «Ланс»